A La Granja név világszerte számos földrajzi helyet jelöl.

Mexikó
La Granja, település Veracruz államban, Tres Valles községben
La Granja, település Guanajuato államban, San Diego de la Unión községben
La Granja, település Michoacán államban, Tlalpujahua községben
La Granja, település Michoacán államban, Jungapeo községben
La Granja, település Guanajuato államban, Huanímaro községben

Spanyolország
La Granja, község Extremadura autonóm közösségben, Cáceres tartományban.
La Granja de la Costera, község Valencia tartományban.
La Granja d’Escarp, község Katalóniában, Lleida tartományban.